Ayurbarwada Buyantu khan () également connu sous son nom de temple, Renzong (), né le  et décédé le , est un khagan (empereur) de l'Empire mongol et de la dynastie Yuan chinoise.

Il succède à Külüg Khan, règne du  au , et précède Gegeen Khan dans l'Empire.

Il est le fils de Darmabala and Dagi (ou Targi), de la tribu des Khongirad et l'arrière-petit-fils de Kubilai Khan.

Il épouse  ().

Biographie 
Il est le premier mongol de la dynastie Yuan à supporter l'apport du confucianisme dans le système administratif.  (), son enseignant et étudiant du confucianisme sera très influent sur ce point.

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes 
 

Khagan
Khan mongol
Dynastie Yuan
Naissance en 1285
Décès en 1320
Décès à 34 ans
Empereur de la dynastie Yuan
Dirigeant politique mongol du XIVe siècle
Monarque chinois du XIVe siècle